Rubén Amaro peut désigner :

 Rubén Amaro, Sr. (né en 1936), joueur mexicain de baseball ;
 Rubén Amaro, Jr. (né en 1965), fils de Rubén Amaro, Sr., joueur américain et dirigeant de baseball.